Lenovo, Леново — термин, который может означать:

 Lenovo — китайская компания, производитель компьютеров
 Леново — село в Болгарии